Суперкубок Іспанії з футболу 2003 — 18-й розіграш турніру. Матчі відбулись 24 і 27 серпня 2003 року між чемпіоном Іспанії клубом Реал Мадрид та володарем кубка Іспанії клубом Мальорка.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на transfermarkt  

2003
Іспанія
2003 в іспанському спорті